RMA steht für:
 Radio Manufacturers Association, US-amerikanischer Standardisierungsverband, siehe Electronic Industries Alliance
 Rauchmeldeanlage, siehe Brandmelder
 Regionalmedien Austria, ein österreichisches Medienunternehmen
 Reichsmarineamt des Deutschen Kaiserreiches
 Relativer Marktanteil, eine betriebswirtschaftliche Kennzahl
 Return Merchandise Authorization, siehe Rücksendenummer
 Revolution in Military Affairs, ein militärtheoretischer Terminus
 Riley RMA, ein historisches Automobil, siehe Riley RM #Riley RMA
 RMA Rheinau (früher Rheinauer Maschinen- und Armaturenbau), ein deutsches Maschinenbauunternehmen
 Royal Malta Artillery, ein ehemaliger Verband der britischen Streitkräfte
 Royal Military Academy Woolwich, eine ehemalige britische Militärakademie
 Bahnhof Mannheim-Rheinau (DS100-Code)
 Roma Airport (IATA-Code), Flugplatz von Roma (Queensland), Queensland

rma steht für:
 Rama (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Rama (Volk) in Nicaragua

Abkürzung